Foulke ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Kane Foulke du Pont (* 1910), US-amerikanische Suffragette, Gefängnisreformerin und Enkelin von William Parker Foulke

Siehe auch:
 Foulk und Foulke, siehe William Henry Foulke
 Foulk
 Foulkes